Maisenburg heißen Burgen:

 Ruine Maisenburg, Burgruine über dem Albtal der Großen Lauter südlich von Indelhausen, Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Maisenburg oder Meisenburg, abgegangene Burg am Glemswaldrand nordöstlich von Renningen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Meisenburg
 Meisburg
 Meisenberg